Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1982 года прошёл с 13 по 14 февраля на катке имени Людвига Шваба в Инцелле (ФРГ).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечание 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Международные спортивные соревнования в Инцелле
Февраль 1982 года
Чемпионаты мира в ФРГ